МКБ, аббревиатура:
 МКБ — Международная классификация болезней.
 МКБ — Московский кредитный банк.
 МКБ — Мочекаменная болезнь.
 МКБ — Машиностроительное конструкторское бюро (МКБ «Факел», МКБ «Радуга»).

См. также 
 Торпедо-МКБ